Michael Culme-Seymour ist der Name folgender Personen:

* Michael Culme-Seymour, 3. Baronet (1836–1920), britischer Admiral
 Michael Culme-Seymour, 4. Baronet (1867–1925), britischer Admiral
 Michael Culme-Seymour, 5. Baronet (1909–1999), britischer Adliger
 Michael Culme-Seymour, 6. Baronet (* 1962), britischer Adliger